Le Fil du rasoir peut faire référence à :

 Le Fil du rasoir (The Razor's Edge), roman de William Somerset Maugham, publié en 1944 ;
 Le Fil du rasoir (The Razor's Edge), film américain d'Edmund Goulding (d'après le roman de William Somerset Maugham), sorti en 1946 ;
 Le Fil du rasoir (The Razor's Edge), film américain de John Byrum (d'après le roman de William Somerset Maugham), sorti en 1984 ;
 Le Fil du rasoir  (), roman d'Ivan Efremov, publié en 1963.

Autres